

Astronomia 
 Cratere Morella – cratere sulla superficie di Marte

Geografia 
 Morella – comune spagnolo nella comunità autonoma Valenciana

Persone 
 Connie Morella – politica statunitense
 Tabitha Morella – attrice statunitense

Altro 
 Morella – racconto di Edgar Allan Poe
 Morella – varietà di patata
 Morella comune – pianta erbacea della famiglia delle Solanaceae che può essere infestante